De Vuelta Castilla y León 2006 werd gehouden van 20 maart tot en met 24 maart in Spanje.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassementen

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2006
2006